Dix-Huit-Octobre ou XVIII-Octobre ou  18-Octobre, avec ou sans majuscule et parfois sans trait d'union, peut désigner :

Calendrier 

18 octobre,  jour de l'année du calendrier grégorien, ou  en cas d'année bissextile.

Odonyme 

Les noms de plusieurs voies ou places contiennent cette date, sous diverses graphies, en référence à des événements survenus à cette même date.

Graphies en français 

En République démocratique du Congo,
 Le  : Promulgation de la « Charte coloniale » comme Constitution de l'État libre du Congo.

En France,
 Le  : Bataille de Châteaudun, en Eure-et-Loir, pendant la Guerre franco-allemande de 1870.

Voir aussi les odonymes contenant le nom du mois, sans quantième :

Graphies en langue étrangère 

D'autres odonymes de pays non francophones contiennent cette date en d'autres langues, notamment :

En allemand, 18. Oktober
 Allemagne : événement non connu
 Straße des 18. Oktober, à Leipzig dans le Land de Saxe.

En espagnol, 18 de Octubre ou Dieciocho de Octubre
 Mexique : événement non connu
 (Calle) 18 de Octubre, à Culiacán, État de Sinaloa.

En portugais, 18 de Outubro ou Dezoito de Outubro
 Brésil : événement non connu
 Rua Dezoito de Outubro à Manaus, dans l'État d'Amazonas, en Région Nord.

Références et localisations

Références

Géolocalisations 

L'éventuelle mention « non localisée » signifie que l'odonyme concerné a été repéré dans une liste de voies, mais n'est pas encore enregistré dans les sources principales de géolocalisation utilisées dans cet article : Google Maps, Google Street, ViaMichelin, Géoportail (France), Géoportail (Belgique), Bing cartes, Here WeGo, Mappy et OpenStreetMap.

Géolocalisations des odonymes en français dont le quantième est en lettres

Néant

Géolocalisations des odonymes en français dont le quantième est en chiffres

Géolocalisations des odonymes en langue étrangère

Voir aussi 

Homonymie
18